Le monument aux OVNI d'Ängelholm est un monument construit en 1963 visant à commémorer l'atterrissage d'un OVNI. Le monument est situé dans une clairière de la forêt de Kronoskogen, une banlieue de la ville suédoise d'Ängelholm. 

Ce monument est sans doute le seul mémorial de ce type en Europe.

L'atterrissage de l'OVNI aurait eu lieu le  et aurait été observé par le coureur cycliste suédois Gösta Carlsson. 

Le mémorial, bâti en béton, se compose d'un modèle de l'OVNI et des traces d'atterrissage.

Article connexe 
 Commune française d'Arès, où la municipalité a inauguré en 1976 le

Liens externes 
 
 http://www.ufo.se/fakta/artiklar/omgosta.shtml
 http://home.swipnet.se/lhofmann/lhhp4.htm
http://users.skynet.be/sky84985/chron8.html

Monument en Suède
Lieu lié aux ovnis